Allegro non troppo peut faire référence à:
 Allegro non troppo, un tempo en musique classique ;
 Allegro non troppo, un film italien en 1976.